Лебединское — топоним

Россия 
 Лебединское (Белгородская область)

Украина 
 Лебединское — село,  Никопольский район,  Днепропетровская область
 Лебединское — село,  Новоазовский район,  Донецкая область